Карреро () — испанская фамилия. Известные носители:

 Карреро, Эйми (род. 1988) — американская актриса.
 Карреро Бланко, Луис (1904—1973) — премьер-министр Испании, неофранкист. Адмирал (1966).